Đurić (Mađarska), naselje i općina u Mađarskoj
 Đurić (prezime)